Vere oder Vère ist der Familienname folgender Personen:

 Cecil De Vere (1846–1875), britischer Schachspieler
 Cyril de Vère (1881–1964), französischer Automobilrennfahrer

 Edward de Vere, 17. Earl of Oxford (1550–1604), englischer Adliger
 Élise de Vère (* 1879), britisch-französische Schauspielerin
 Errol Vere-Hodge (1955–1980), Mordopfer, siehe Denkmal für die Wiesn-Attentat-Opfer
 Horace Vere, 1. Baron Vere of Tilbury (1565–1635), englischer Heerführer
 Hugh de Vere, 4. Earl of Oxford (um 1210–1263), englischer Adliger

 Margaret de Vere († 1398), englische Adlige

 Rohese de Vere († 1166), anglonormannische Adlige
 Thomas de Vere, 8. Earl of Oxford (um 1337–1371), englischer Magnat
 William de Vere (1120–1198), englischer Lordkanzler und Geistlicher, Bischof von Hereford

Vere oder Vère ist der Name folgender geographischen Objekte:
 Verê, brasilianisches Munizip im Südwesten des Bundesstaats Paraná
 Vere (Jamaika), Distrikt in Jamaika, heute zu Clarendon Parish
 Vère (Aveyron), Nebenfluss des Aveyron, Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Frankreich
 Vère (Noireau), Nebenfluss des Noireau, Region Normandie, Frankreich
 Vere Ice Rise, Eisdom des Wilkins-Schelfeises vor der Westküste der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

VERE steht für den Verband zur Rücknahme und Verwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (VERE e.V.), der über 3400 Unternehmen aus weltweit 36 Nationen auf der politischen Ebene vertritt

Siehe auch:
 De Vere (Familie), englisches Adelsgeschlecht
 Veere
 Ver
 Were